PHS – Personal Handy-phone System, system cyfrowej telefonii komórkowej
 PHS – periarthritis humeroscapularis (zespół bolesnego barku), skrót używany w medycynie
 PHS – Polskie Huty Stali S.A.
 PHS – Polish Holdys Systems